«Gonna» — четвёртый сингл американского кантри-певца Блейка Шелтона с его девятого студийного альбома Bringing Back the Sunshine. Сингл вышел на радио 3 августа 2015 года.

История 
Авторами композиции стали Luke Laird и Craig Wiseman, которые ранее написали певцу песню «Hillbilly Bone» (2009). Песня написана в среднем темпе с влиянием регги и с вокальным битбоксом.
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Nash Country Weekly, а Taste of Country заметил, что Шелтон в новой песне вернулся на главную кантри-улицу.
 
Сингл возглавил радио кантри-чарт США Country Airplay 26 декабря 2015, став там 16-м подряд чарттоппером для певца. Он также достиг № 4 в Hot Country Songs и позиции № 54 в основном хит-параде Hot 100. К январю 2016 года общий тираж составил 200,000 копий в США.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Примечания 

Песни 2014 года
Кантри-песни
Песни Блейка Шелтона
Синглы, возглавлявшие Billboard Country Airplay
Песни на английском языке
Синглы Warner Bros. Records
Песни, написанные Люком Лэрдом
Песни, спродюсированные Скоттом Хендриксом